Kwomintang, de nationalistische partij van China.
 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Kunst, Media & Techniek;
 Kennismakingstijd, de vervanging van ontgroening;
 Katholiek Militair Tehuis, een ontspanningsoord voor (dienstplichtige) militairen